Vajda Zoltán (1914–2007) építészmérnök, egyetemi tanár
 Vajda Zoltán (1964–2022) romániai magyar színész, ügyelő
 Vajda Zoltán (?) labdarúgó (Dunaújváros)
 Vajda Zoltán (1974) közgazdász, politikus